Kahun steht für:
 Kahun (Einheit), ein altes ostindisches Gewichtsmaß
 alte Bezeichnung von al-Lahun
 Dominik Kahun (* 1995), deutscher Eishockeyspieler
 Kahun (Kaski), ein ehemaliges VDC im Distrikt Kaski (Nepal)

Siehe auch:
 Medizinische Papyri aus Lahun („Papyrus Kahun“)